Artaxerxès (en grec Ἀρταξέρξης, transcription du vieux-persan Artaxšacā) est le nom porté par plusieurs Grands Rois perses de la dynastie achéménide. Pour les Égyptiens, ce sont aussi les pharaons de la  et de la  :

 Artaxerxès  ;
 Artaxerxès  ;
 Artaxerxès  ;
 Artaxerxès   ou Arsès ;
 Artaxerxès  ou Bessos.

Autres 
 (7212) Artaxerxes est un astéroïde.
 Artaxerxès, un opéra composé par Thomas Arne en 1762.

Voir aussi 
 Ardachîr nom porté par plusieurs empereurs sassanides, dérivé d'Artaxšacā.
 Artaserse, livret d'opéras.

Index égyptologique